Aleksandr Savin (1957) – ex pallavolista e allenatore di pallavolo sovietico, dal 1991 russo
 Cătălin Savin (1990) – calciatore romeno
 Evgenij Savin (1984) – telecronista sportivo ed ex calciatore russo
 Paolo Savin (...-...) – scultore italiano attivo nel XVI secolo
 Sergej Savin (1988) – pallavolista russo
 Vasilij Savin (1967) – ex combinatista nordico sovietico
 Viktor Alekseevič Savin (1888-1943) – poeta e drammaturgo sovietico, di etnia komi
 Vitalij Savin (1966) – ex velocista kazako, fino al 1991 sovietico

Pagine correlate
 Saint-Savin